Jianshan Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jianshan (socken i Kina, Chongqing, lat 30,95, long 108,32), 
 Jianshan Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar